Gretatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gretatjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Anna-Gretatjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,55 ha)
Gretatjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn